Topalia är ett släkte av kvalster. Topalia ingår i familjen Nosybeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Topalia